«Beautiful» () — сингл американского рэпера Snoop Dogg, с его альбома Paid tha Cost to Be da Boss, при участии Pharrell и Uncle Charlie Wilson. Продюсером трека стал The Neptunes. Музыкальное видео было снято в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Трек попал в американский чарт Hot 100 под номером 6, и под номером 4 в Австралии и Новой Зеландии.

Музыкальное видео 
Этот клип был отснят Chris Robinson из Partizan Entertainment и спродюсирован Renata Chuquer. Клип попал под номером 6 в «LAUNCH Music Videos Top 100».

Сначала, клип стал популярен в Escadaria Selarón, районе Лэпа, Рио-де-Жанейро.

В клипе также снялась бразильская модель Luciana Malavasi как девушка Snoop Dogg.

Список композиций 
CD-сингл
 «Beautiful (Radio Edit)»
 «Beautiful (Instrumental)»
 «Ballin' (Album Version)»
 «Beautiful»

Чарты

Персонал 
 Продюсер — The Neptunes.
 Запись — Andrew Coleman.
 Миксовка — Pat Viala для Pat 'em Down Music
 Автор — C. Broadus, P. Williams, C. Hugo
 Выпустили — Chad Chase Music/EMI-Blackwood Music (ASCAP)/Waters of Nazareth Publishing/EMI-Blackwood Music (BMI); My Own Chit Music/EMI Blackwood Inc. (BMI)

Номинации 
Grammy

Другие

Номинации:
 2004 MVPA Video Awards
 Best Hip-Hop Video
 2003 MTV Video Music Awards
 Best Hip-Hop Video
 2003 Vibe Awards
 Reelest Video
 Hottest Hook
 Coolest Collaboration

Ремиксы 
 Был записан сольный ремикс с Charlie Wilson для микстейпа Snoop Dogg Welcome 2 tha Chuuuch Mixtape Vol. 5.
 Был записан сольный ремикс 50 Cent и Lloyd Banks для их микстейпа G-Unit Radio Pt. 1: Smokin' Day 2.
 Был запиасан фристайл Rick Ross и рэпера из Атланты T.I.. Который был выпущен в YouTube.

Примечания

Ссылки 

Песни Snoop Dogg
Песни Фаррелла Уильямса
Синглы 2003 года
Песни 2002 года
Синглы, сертифицированные как золотые Австралийской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Песни, написанные Snoop Dogg